Теху́т () — армянский топоним.

 Техут — село в Лорийской области Армении.
 Техут — село в Тавушской области Армении.